Villafañe hace referencia a varios artículos:

Localidades

En España
 Villafañe (León)

En Argentina
 Mayor Vicente Villafañe, o Colonia Villafañe, Colonia Campo Villafañe, o coloquialmente, Villafañe, en el departamento Pirané, provincia de Formosa;

Apellido 
 Villafañe (apellido), apellido derivado del pueblo de ese nombre;
 Adolfo Villafañe (siglo XIX), presbítero argentino;
 Agustín Villafañe del Viso (*siglo XIX), fundador en 1967 de la localidad Mi Granja en Argentina;
 Ángel de Villafañe, (*1504–??), conquistador español de Florida, México y Guatemala;
 Benito Villafañe (c.1790-1831), militar argentino, gobernador de La Rioja, amigo y consejero del caudillo Facundo Quiroga;
 Benjamín Villafañe (1819-1893), militar, escritor y político argentino, gobernador de la provincia de Tucumán;
 Benjamín Villafañe Chaves, hijo del anterior, diputado, senador y gobernador de Jujuy;
 Chunchuna Villafañe (*1940), actriz argentina, biznieta de Benjamín Villafañe Bazán;
 Elba Villafañe Acevedo, artista plástica, pintora, grabadora;
 Francisco Villafañe (1571-1635), Obispo de Mondoñedo y de Osma;
 Francisco Villafañe (siglo XIX), militar argentino.
 Jorge Villafañe Boneo, periodista, profesor y gobernador de Jujuy 1952-1955. 
 Juan de Arfe y Villafañe (*1535–†1603), orfebre de origen alemán que vivió en la ciudad de León, España;
 Mateo Panduro y Villafañe (??–†1722), religioso español;
 Mildred Villafañe (*siglo XX), representante musical puertorriqueña.